Teun Struycken (1873-1923), Nederlands jurist, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, lid van de Raad van State
 Teun Struycken (1906-1977), Nederlands jurist en politicus, minister van Justitie en van Binnenlandse Zaken
 Teun Struycken (1936), Nederlands jurist, hoogleraar internationaal privaatrecht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
 Teun Struycken (1969), Nederlands jurist, advocaat bij NautaDutilh en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht